Лома де лос Индиос има више значења:

 Лома де лос Индиос (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лома де лос Индиос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику